Stenomerus is een uitgestorven buideldier uit de familie Diprotodontidae van de orde Diprotodontia.

Uitgestorven buideldieren
Klimbuideldieren